Dunja est un prénom féminin slave pouvant désigner:

Prénom
Dunja Hayali (née en 1974), journaliste et animatrice allemande
 (née en 1990), chanteuse et compositrice serbe
 (née en 1946), chanteur folk croate
Dunja Mijatović (née en 1964), experte bosnienne en droits de l'homme
 (née en 1943), soprano croate
Dunja Zdouc (née en 1994), biathlète autrichienne

Autres 
Dunja, film autrichien sorti en 1955

Voir aussi

Homonymie de prénom
Prénom slave